

Anno 
 866 o 866 a.C.

Codici 
 866 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di U.S. Naval Academy, di Michelson, sobborgo di Annapolis, nella Contea di Anne Arundel, del Maryland

Matematica 
 866 – numero